La vall de la Parcigola (o Percigola) és una alta vall del massís del Canigó, dins el municipi de Prats de Molló i la Presta (Vallespir). És formada al vessant meridional del pla Guillem, pel coll de Bocacerç i pel Pic dels Set Homes; aflueix a la vall del Tec, per l'esquerra, prop de Sant Salvador.

Referències 

Geografia de Prats de Molló i la Presta